— японская киноактриса.

Биография 
Дебютировала в кино в 1950 году. За шесть десятилетий работы снялась более чем в 90 фильмах, включая телевизионные. Наибольшую известность ей принесли роли 1950-х годов в картинах Ясудзиро Одзу и других крупных режиссёров. Лауреат премий «Голубая лента» (1950, 1955) и других национальных наград.

Она умерла 16 февраля 2012 года в возрасте 87 лет от рака.

Избранная фильмография 
 1951: Раннее лето (Пора созревания пшеницы) (реж. Ясудзиро Одзу)
 1952: Волны (реж. Нобору Накамура)
 1952: Вкус риса с зелёным чаем (реж. Ясудзиро Одзу)
 1952: Чистая любовь Кармен (реж. Кэйсукэ Киносита)
 1953: Твоё имя (реж. Хидэо Ооба)
 1953: Мутный поток (реж. Тадаси Имаи)
 1953: Твоё имя. Часть II (реж. Хидэо Ооба)
 1954: Твоё имя. Часть III (реж. Хидэо Ооба)
 1955: Брачные отношения (реж. Сиро Тоёда)
 1955: Повесть о храме Сюдзэндзи (реж. Нобору Накамура)
 1956: Ранняя весна (реж. Ясудзиро Одзу)
 1956: Сидзуки и Ёсицунэ (реж. Кодзи Сима)
 1957: Танцовщица (реж. Хироси Симидзу)
 1957: Жёлтая ворона (реж. Хэйноскэ Госё)
 1958: Летние облака (реж. Микио Нарусэ)
 1958: 47 верных ронинов (реж. Кунио Ватанабэ)
 1959: Удел человеческий (Части I и II) (реж. Масаки Кобаяси)
 1962: Как жена, как женщина (реж. Микио Нарусэ)
 1964: Камень на обочине (реж. Миёдзи Иэки)
 1983: Дети Нагасаки (реж. Кэйсукэ Киносита)
 1994: Друзья (реж. Синдзи Сомай)
 2005: Пока не вернётся свет (реж. Такаси Минамото)
 2010: Путешествие Таби (реж. Масахиро Кобаяси)

Примечания 

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами